Das German Open 1996 war ein Damen-Sandplatzturnier in Berlin. Das WTA-Turnier der Kategorie Tier I war Teil der WTA Tour 1996 und fand vom 13. bis 19. Mai statt.

Das Endspiel im Einzel gewann Steffi Graf gegen Karina Habšudová mit 4:6, 6:2 und 7:5. Im Doppelfinale besiegten Meredith McGrath und Larisa Neiland die Paarung Martina Hingis/Helena Suková mit 6:1, 5:7 und 7:6.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1996
Tennisturnier in Berlin